Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Orios, frère jumeau d'Agrios, conçu par Polyphonte unie à un ours ;
 Orios (« montagnard »), un centaure tué par Héraclès lorsque les centaures voulurent forcer l'entrée de la grotte de Pholos.
 (330836) Orios est un astéroïde nommé d'après le centaure.